Servières foi uma antiga comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estendia-se por uma área de 19,38 km². 

Em 1 de janeiro de 2019, passou a fazer parte da nova comuna de Monts-de-Randon.

Demografia

Antigas comunas de Lozère